Miejscowości w Portoryko:
 Dorado – miejscowość w gminie Dorado
Gminy w Portoryko:
 gmina Dorado (ang. Dorado Municipio) w Portoryko
Ryba dorado - koryfena (Coryphaena hippurus)
Łacińska nazwa gwiazdozbioru Złota Ryba